Bulboaca può riferirsi a:

Geografia 
 Bulboaca comune della Moldavia nel distretto di Anenii Noi
 Bulboaca comune della Moldavia nel distretto di Briceni